Hratschow ist der Familienname folgender Personen:

 Dmytro Hratschow (* 1983), ukrainischer Bogenschütze
 Wiktor Hratschow (* 1956), sowjetisch-ukrainischer Fußballspieler und -trainer

Siehe auch:
 Gratschow